Диллард — многозначный термин.

Фамилия 
 Диллард, Андре (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Диллард, Дон (1937—2022) — американский бейсболист.
 Диллард, Стив (род. 1951) — американский бейсболист и тренер.
 Диллард, Трэмар (род. 1979) — американский рэпер.
 Диллард, Харрисон (1923—2019) — американский легкоатлет, четырёхкратный чемпион Олимпийских игр.
  (род. 1945) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии.

Топоним 
 Диллард (Миссури)
 Диллард (Северная Каролина)
 Диллард (Джорджия)